famille Devernay
 Edgar Devernay (1896-1955), homme politique français ;
 Édouard Devernay (1889-1952), musicien, compositeur et organiste français ;
 Yves Devernay (1937-1990), organiste, improvisateur et compositeur français.